De Vtora Liga is de nationale voetbalcompetitie in Bulgarije op het tweede niveau die door de Bulgaarse voetbalbond (BFS) wordt georganiseerd. Tot 2016 heette de competitie B Grupa. 

De competitie is in 1950 voor het eerst gespeeld en bestond uit 14 clubs. Vanaf het seizoen 2004/05 tot 2011/12 waren er twee groepen (Oost en West) met ieder 16 clubs. De beide kampioenen promoveerden direct naar de A Grupa en de nummers twee spelen om één promotieplaats. De onderste twee van elke groep degradeerden naar de V Grupa.

Vanwege de vele licentie problemen heeft de Bulgaarse voetbalbond op 15 juni 2012 besloten om de beide groepen weer samen te voegen tot 1 competitie en het aantal teams terug te brengen naar 16. Dit seizoen zullen de kampioen en de nummer twee promoveren naar de A Grupa, terwijl uit de A Grupa vier teams zullen degraderen naar de B Grupa. De nummers 13 t/m 16 zullen degraderen naar de V Grupa. In 2019/20 werd de competitie uitgebreid naar 18 clubs, echter ging deze dat seizoen toch met 17 clubs van start door de uitsluiting van FK Vereja.

Kampioenen

Bulgaarse voetbalcompetitie